Среднее Аверкино:

 Среднее Аверкино (село) — село в Самарской области.
 Сельское поселение Среднее Аверкино.
 Чекала (Среднее Аверкино) — река в Самарской области.